Il singolare del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Elena Dement'eva che ha battuto in finale Chanda Rubin 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Chanda Rubin (finale)
 Elena Dement'eva (campionessa)
 Conchita Martínez (primo turno)
 Jelena Dokić (secondo turno)

 Tamarine Tanasugarn (quarti di finale)
 Assente
 Émilie Loit (primo turno)
 Yoon-Jeong Cho (secondo turno)
 Ashley Harkleroad (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 2003